Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Девенпорт, яка виступала в парі з Монікою Селеш.

Девенпорт і Селеш програли у другому колі парі Сандра Качіч і Марі П'єрс. 

Качіч і П'єрс виграли титул, перемігши у фіналі пару Барбара Шетт і Патті Шнідер з рахунком 7–6, 4–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1998